Hanfeld ist

 Hanfeld (Starnberg), ein Stadtteil von Starnberg (bis 1972 eigenständige Gemeinde)
 der Familienname von Michael Hanfeld (* 1965), deutscher Journalist
Siehe auch:
Hanenfeldt
 Hanfelden